Bosznia-Hercegovina
 Jasenik, falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Jasenik, falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
 Jasenik, falu Šandrovac községben, Belovár-Bilogora megyében